Ярославский губернатор

 Губернатор Ярославской губернии
 Губернатор Ярославской области